Karabulut (türk. für „dunkle Wolke“) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname, gebildet aus den Elementen kara (schwarz, dunkel) und bulut (Wolke).

Namensträger

Familienname 
 Arzu Karabulut (* 1991), deutsch-türkische Fußballspielerin
 Aydın Karabulut (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Niyazi Karabulut (* 1985), türkischer Eishockeyspieler
 Okan Karabulut (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Orhan Karabulut (* 1927), türkischer Admiral
 Özkan Karabulut (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Pınar Karabulut (* 1987), deutsche Theaterregisseurin
 Sadet Karabulut (* 1975), niederländische Politikerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname